Pośredni Wierszyk – boczna grań Koprowego Wierchu w słowackich Tatrach Wysokich
 Pośredni Wierszyk – grzbiet Łysanek w polskich Tatrach Zachodnich